Thomas Alva Edison
Ime više naselja u SAD:
Edison (Nebraska)
Edison (2005.), film
Edison (programski jezik)
Nagrada Edison (Edison Awards)